é um personagem fictício da série de mangá e anime Dragon Ball criada por Akira Toriyama. Androide 17 foi introduzido no capítulo #349 , publicado pela primeira vez na Weekly Shōnen Jump em 25 de novembro de 1991. Ele e sua irmã, a Androide 18 foram violentamente transformados em ciborgues pelo Dr. Gero para matar o protagonista da série Goku. A versão da linha temporal do presente do personagem tem pouco interesse em fazer isso, apenas o perseguindo como um jogo. A versão alternativa da linha temporal é ativada após a morte de Goku, assassinando os outros personagens e tendo um reinado de terror de vinte anos na Terra até ser morto por Trunks do Futuro.

Criação e concepção
Androides 17 e 18 foram criados por Akira Toriyama depois que seu editor na época, Kazuhiko Torishima, manifestou desgosto com os Androides 19 e 20 pouco depois de serem introduzidos na série. Torishima também se queixou sobre a nova dupla jovem, logo que foram incorporados na história, resultando na criação de Cell. A breve aparição do Androide 17 durante a saga Boo seria originalmente Lunch, uma personagem não vista de outra forma durante a segunda metade do mangá. Em 2014, Toriyama revelou que o nome verdadeiro do 17 era .

Quando introduzido Androide 17 tem cabelos pretos até os ombros que é dividido no meio, que ele retém em todo Dragon Ball Z. Debaixo de seu cabelo, ele tem dois brincos de argola em ouro. Ele usa uma bandana laranja, jeans azul, meias verdes, tênis azuil e branco, uma camisa preta de mangas curtas com o logotipo do Exército da Red Ribbon e, embaixo, uma camisa branca de mangas longas. Em Dragon Ball GT, ele é mostrado mantendo esta aparência, mas também veste um casaco marrom. Em Dragon Ball Super, o estilo de cabelo do Androide 17 torna-se idêntico ao da Androide 18 para o lado partido, sendo o inverso do dela. Sua roupa agora consiste em uma camisa branca e verde com jeans, sapatos pretos e um cinto bronzeado. Ele também veste uma braçadeira laranja com a palavra "Ranger" escrito nela.

Aparições

Dragon Ball Z
O Androide Nº 17 foi ativado pelo Dr. Maki Gero depois que ele havia sido derrotado junto com o Nº 19 pelos Guerreiros Z. Nº 18 foi ativada pouco tempo depois e o grupo de Androides é descoberto pelos heróis. Dr. Gero ordena Nº 17 e Nº 18 para acabarem com eles. Nº 17 permanece passivo até assassinar Gero. Depois de sobreviverem a um ataque com o poder total de Trunks, os Androides ativam o Nº 16 e começam uma busca para encontrar Goku. Posteriormente, são confrontados por Vegeta que começa um duelo com Nº 18. Por outro lado, Nº 17 adverte os outros heróis para não interferirem na luta. Após Vegeta ter seu braço quebrado pela Nº 18, Trunks tenta ajudar seu pai, quando é facilmente derrotado por # 17, que também vence Piccolo e Tenshinhan. Kuririn pergunta aos Androides sobre a intenção de matar Goku, tentando convencê-los a desistirem, porém é em vão. Continuando sua busca, os Androides chegam à casa de Goku, não encontrando ninguém lá e depois viajam para a Kame House, onde encontram novamente os Guerreiros Z. Piccolo, que havia se fundido com Kami Sama, os desafia sozinho para combatê-los. Nº 17 concorda e os dois lutam em um combate de igual para igual. Nesse momento, Cell, outro Androide criado pelo Dr. Gero chega e revela que pretende absorver os Androides 17 e 18. Nº 17 e Piccolo são facilmente derrotados por Cell, mas # 16 entra na luta, provando ser um adversário à altura do monstro. Mas mesmo assim, Cell consegue absorver o Nº 17 e assim se transforma em sua segunda forma. # 17 morre quando Cell se autodestrói em uma tentativa fracassada de destruir a Terra, sendo ressuscitado com as Dragon Balls após a derrota de Cell juntamente com todas as outras vítimas dele e tendo sua bomba removida por um desejo de Kuririn. Anos mais tarde, Nº 17 é morto uma segunda vez, quando Majin Boo destrói a Terra, sendo revivido junto com todas as outras boas pessoas e doando sua energia para Goku formar a Genki-Dama para destruir Boo.

No futuro alternativo, Nº 17 e Nº 18 são criados com a intenção de matar Goku, que morre antes de serem libertados e são retratados como assassinos cruéis, conseguindo assim, matarem os heróis da Terra e possuindo um reinado de terror por mais de vinte anos. Por um tempo, Gohan e Trunks continuaram sendo os únicos que podiam combater a dupla em uma batalha. Entretanto, Gohan é morto por Nº 17 e Trunks não era adversário para os dois. Uma vez que ele retorna do passado, após treinar na Sala do Tempo e assim aumentar o seu poder, Trunks confronta novamente os Androides e facilmente derrota a todos. Primeiro, ele elimina a Nº 18, depois o Nº 17 e por fim, derrota o Cell Imperfeito de sua linha temporal.

Dragon Ball Super
Em Dragon Ball Super, o Androide 17 participou do  como um representante da equipe do Universo 7 juntamente com Goku e os outros em batalhas contra outros lutadores mais fortes de cada universos alternativos. Ele se sacrificou para proteger Goku e Vegeta do ataque do Jiren, único guerreiro do universo 11 na arena, mas acabou resistindo ao ataque, onde veio a se tornar o campeão quando Goku e Freeza se sacrificaram para eliminar Jiren. Com isso, acabou tendo o direito de realizar o desejo para as Super Esferas do Dragão, restaurando com este desejo todos os universos apagados no decorrer do torneio.

Em outras mídias

Em Dragon Ball GT, Dr. Gero e Dr. Myuu criam uma cópia do Androide 17 com o nome de Lutador do Inferno 17, que se reúne com o Androide 17 e faz lavagem cerebral nele. O Androide 17 ataca o Trunks, enfrentando a Androide 18 com uma proposta de fusão e usando a mesma habilidade telepática para tentar lavá-la mentalmente, até que Kuririn a recupera, fazendo com que o Androide 17 o machucasse fatalmente. A Androide 18 ataca o Androide 17, embora ele a domine enquanto bloqueia um ataque destinado a sua filha Marron. O Androide 17 parte para encontrar sua cópia e os dois se fundem para formar o Super 17, derrotando os heróis e sob ordens do Dr. Myuu, mata o Dr. Gero novamente. Super 17 dá problemas a Goku durante a sua luta garantindo como ele é capaz de absorver todos os seus ataques. Depois que a Androide 18 chega, buscando vingança pelo assassinato de Kuririn, a psique do Androide 17 é capaz de assumir o controle da forma fundida, matando o Dr. Myuu e revelando ao Goku e ao Androide 18 que o Super 17 não consegue mover e absorver energia ao mesmo Tempo. Goku então mata Super 17 usando o Punho do Super Dragão enquanto Super 17 é incapaz de absorver o ataque. O Androide 17 é depois revivido com as Esferas do Dragão.

O Androide 17 aparece em vários jogos eletrônicos de Dragon Ball Z. No jogo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, o Androide 17 se torna o Super 17 e é confrontado por Cell, Super 17 mostra interesse em matar Goku antes de ser derrotado. No jogo Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi, de 2011, Androides 17 e 18 lutam o jogador e perdem suas Esferas do Dragão e radar depois de serem derrotados. No jogo Dragon Ball Xenoverse, de 2015, o Androide 17 é habilitado por Towa como parte de seu plano para apagar Trunks da existência, o jogador o faz fugir. Graças a essa mudança, Cell é capaz de absorver 17 e 18 sem interferência de Trunks. No jogo Dragon Ball Xenoverse 2, de 2016, o Androide 17 enfrenta Cell depois que o bio androide derrota Piccolo e 16, por sua vez sendo nocauteado por um acerto de Cell que o envia voando para a Androide 18, os dois inconscientes são absorvidos simultaneamente por Cell. Em um final alternativo, os Androides 17 e 18 são impedidos de matar Gohan por Trunks distorcendo a linha temporal e se junta a seu mentor em frente ao casal, levando à morte dos androides.

Androide 17 aparece no mangá spin-off Dragon Ball SD, sendo cuspido por Cell.

Recepção
O Androide 17 foi recebido com recepção positiva. Em uma pesquisa de popularidade dentre os personagens da série, Androide 17 ficou em décimo oitavo lugar de vinte colocados. A luta entre o Androide 17 e Piccolo foi citada como uma das maiores lutas em Dragon Ball Z, classificada como a sexta melhor pelo Uproxx.com.  A cena onde os Androides 17 e 18 matam Gohan no futuro alternativo também é muito elogiada, sendo dita pelo Ugo.com como umas das batalhas mais dramáticas na chuva já feitas na televisão.

Personagens de Dragon Ball
Ciborgues
Gêmeos fictícios
Personagens masculinos de anime e mangá
Personagens que fazem fusão em Dragon Ball
Assassinos em massa fictícios